₡ kan avse:
 ₡ – tecken för en valuta i Costa Rica, se Costaricansk colón
 ₡ – tidigare valuta i El Salvador, se Salvadoransk colón